Philip ou Phillip Brown sont des noms pouvant désigner :

 Philip Brown (1838-1913), figure religieuse du Manitoba, fondateur de la synagogue  ;
  (1856-1915), juriste américain du Minnesota ;
  (1875-1966), éducateur et diplomate américain ;
 Philip Martin Brown (né en 1956), acteur anglais ;
 Philip Brown (né en 1957), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard ;
  (né en 1957), sociologiste britannique ;
  (né en 1958), acteur américain ;
 Philip Brown (né en 1958/59-), maire canadien de Charlottetown ;
 Philip Brown, (né en 1962), athlète britannique spécialiste du 400 mètres.

Voir aussi